A 2019-es W Series belga nagydíj a 2019-es szezon második fordulója volt, amelyet a Cicruit Zolder versneypályán tartottak meg május 18-án. Ez az esemény a DTM zolderi fordulójának betétfutama volt. Az első rajtkockát a brit Jamie Chadwick szerezte meg, a futamot pedig a holland Beitske Visser nyerte meg.

Eredmények

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 Hawkins egy három-rajthelyes büntetését kapott, amiért a bokszutca kijárati csíkot átlépte.

Verseny

A bajnokság állása a verseny után

További információk 
A teljes futam megtekintése a YouTube videómegosztó oldalán

Jegyzetek 

Autóversenyzés Belgiumban
Belgium